Амбрён (, ) — коммуна на юго-востоке Франции, регион Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент — Верхние Альпы, округ — Гап. Главный город кантона Амбрён.

Код INSEE коммуны — 05046.

Климат 
Климат средиземноморский. Зимы прохладные, часто бывают заморозки, лето тёплое. Амбрён является одним из самых солнечных городов во Франции.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 6267 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 3830 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 2597 были экономически активными, 1233 — неактивными (показатель активности — 67,8 %, в 1999 году было 67,5 %). Из 2597 активных работали 2325 человек (1227 мужчин и 1098 женщин), безработных было 272 (128 мужчин и 144 женщины). Среди 1233 неактивных 456 человек были учениками или студентами, 446 — пенсионерами, 331 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Целль (Германия, с 1981)
  Боргофранко-д’Ивреа (Италия, с 1984)
  Амбрен (Канада, с 1981)
  Самуи (Таиланд, с 2011)

Фотогалерея

См. также 
 Коммуны Франции
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки